Iserfiluk bezeichnet:
 Iserfiluk (Berg, Nuuk), Berg im Distrikt Nuuk, Grönland
 Iserfiluk (Berg, Qaqortoq), Berg im Distrikt Qaqortoq, Grönland